Les Cosmonautes lunatiques est un trio de musiciens francophones basé dans le canton de Fribourg, en Suisse.

Histoire 
C’est en participant au projet décalé de trash rock 'n' roll «The Electric Plugs» que Philippe Humbert rencontre Yves Berset dans le courant de l’automne 2005. Alors que Philippe a déjà quelques compositions à son actif et un autre talent pour les reprises, Yves le rejoint donc à la guitare et aux secondes voix en  ; Les Cosmonautes lunatiques sont nés.

Après leur premier album, Apocalypse Imminente (2006), leur ami batteur Adrien Gaillard les rejoint pour ajouter à ce duo des rythmes loufoques, improbables et innovants. Ils enregistrent ensemble leur deuxième opus, Chiens (2008).

Quelques mois après le vernissage de l'album Chiens, le groupe décide de cesser temporairement ses activités durant un séjour linguistique du chanteur. Cette décision amorce leur fin définitive dès son retour en 2009.

Styles et influences 
Les Cosmonautes lunatiques composent une musique aux influences multiethniques mais également de diverses époques demeurant bien singulière. Le principe de la « ballade » et de la chanson est une constante et se conjugue à une multitude d’humeurs, illustrant un certain « lunatisme ».

Si Balade sur la lune (chanson phare de leur premier opus) synthétise une imagination débridée et un goût pour le voyage psychédélique, les Cosmonautes lunatiques n’hésitent pas à exploiter le style manouche pour parler des travailleuses sexuelles avec tendresse et humour (les Boulangères) ou encore à évoquer ironiquement certaines mœurs américaines dans le Shérif sur un air de country.

Discographie

Notes et références

Liens externes 

Groupe musical suisse
Trio musical suisse